Roccati puede hacer referencia a:

Alessandro Roccati, egiptólogo italiano;
Cristina Roccati, física y poeta italiana;
Luigi Roccati, pintor italiano. 
Marco Roccati, futbolista italiano;
Paso Rocatti, paso de montaña en la República democrática del Congo.